Ensino fundamental
Frequência fundamental
Fundamental (álbum de Andy Summers e Fernanda Takai) - de 2012
Fundamental (álbum de Pet Shop Boys) - de 2006

Desambiguação